NK Hrvace je nogometni klub iz Hrvaca. Osnovan je 11. siječnja 1997. godine.

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Jug.

Povijest 
Prvi predsjednik bio je Joško Bošnjak. U sezoni 2007./08. bili su prvaci 3. HNL - Jug, ali nisu uspjeli dobiti licencu za nastup u 2. HNL.

Uspjesi  
 3. HNL - Jug 
 prvaci: 2007./08. 
 drugoplasirani: 2016./17. 

 4. HNL - Jug 
 prvaci: 2006./07. (B) 

 1. ŽNL (ŽNL) Splitsko-dalmatinska 
 drugoplasirani: 2004./05., 2005./06.   

 Kup NS Županije Splitsko-dalmatinske 
 pobjednik: 2004./05., 2005./06., 2009./10., 2018./19. 
 finalist: 2011./12., 2013./14.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Hrvace

Vanjske poveznice 
 Nogometni Klub Hrvace, facebook stranica 
  sofascore.com, NK Hrvace 
  tipsscore.com, NK Hrvace 
  int.soccerway.com, NK Hrvace 
  weltfussball.com, NK Hrvace 
  transfermarkt.com, NK Hrvace 
 dalmatinskinogomet.hr, NK HRVACE

Izvori 
 opcina-hrvace.hr, port, objavljeno 11. svibnja 2010., pristupljeno 17. studenog 2022. 

Hrvace